Henri Feuga (1819-1884), architecte français ;
 Paul Feuga (1863-1939), homme politique français ;
 Jean Feuga (1906-1963), écrivain français ;
 Pierre Feuga (1942-2008), écrivain et traducteur français.